Ленцман — фамилия. Известные носители:
 Ленцман, Леонид Николаевич (1915—1996) — партийный и государственный деятель Эстонской ССР.
 Ленцман, Полина Александровна (1907—1990) — эстонская крестьянка, спасавшая евреев в Крыму в годы Холокоста, праведник мира.
 Ленцман, Яков Абрамович (1908—1967) — советский антиковед и историк религии.
 Ленцман, Ян Давидович (1881—1939) — советский военный и хозяйственный деятель, начальник ГРУ в 1920—1921.
См.также
Ланцман
Ленц